ISO 3166-2:HU — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Венгрии.
Стандарт охватывает 1 столицу, 19 медье и 23 города Венгрии. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Венгрии — HU и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный код образован созвучно: названию, аббревиатуре названия медье, города. Геокоды городов и медье Венгрии являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — HU, присвоенного Венгрии в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Венгрии 
Геокоды 24 городов административно-территориального деления Венгрии.

Геокоды 19 медье административно-территориального деления Венгрии.

Геокоды пограничных Венгрии государств 
 Австрия — ISO 3166-2:AT (на северо-западе),
 Словакия — ISO 3166-2:SK (на севере),
 Украина — ISO 3166-2:UA (на востоке),
 Румыния — ISO 3166-2:RO (на юге и юго-востоке),
 Сербия — ISO 3166-2:RS (на юге),
 Хорватия — ISO 3166-2:HR (на юге и юго-западе),
 Словения — ISO 3166-2:SI (на западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Венгрии

Ссылки 
 
 Геокоды Венгрии 

2:HU